

Cinema e televisione 
 La diva – film del 1952 diretto da Stuart Heisler
 La diva – serie televisiva colombiana del 2006

Musica 
 La Diva – gruppo musicale filippino
 La Diva – album di Aretha Franklin del 1979
 La Diva – album di Katherine Jenkins del 2004

Teatro 
 La diva – opera teatrale di Raffaele Calzini